Doggumentary (предполагалось назвать альбом как Doggumentary Music или Doggystyle 2: Tha Doggumentary) — одиннадцатый студийный альбом американского рэпера Snoop Dogg; выпущенный 29 марта 2011 года через Priority Records. Альбом записывался с 2010 по 2011 годы.

Помогали в записи такие продюсеры, как Battlecat, The Cataracs, Damon Albarn, Gorillaz, Jason Cox, David Banner, THX, DJ Khalil, Fredwreck, Jake One, David Guetta, Kanye West, Mike Dean, Jeff Bhasker, Lex Luger, Meech Wells, Soul Mechanix, Mr. Porter, Rick Rock, Rick Rude, Scoop DeVille, Scott Storch, Warryn Campbell, DJ Reflex, и другие. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 под номером восемь, и был продан тиражом в 50 000 копий в первую неделю продаж в США.

Об альбоме 
Snoop Dogg сначала объявил, что начал работу над продолжением своего дебютного альбома 1993 года выпуска: Doggystyle, во время записи в студии с продюсером хип-хопа и рэпером Swizz Beatz. Snoop Dogg отменил планы выпустить продолжение к своему классическому дебютному альбому Doggystyle, вместо этого решив назвать альбом Doggumentary Music для своего 11-го студийного альбома, установив дату выпуска на март 2011 года, который должен был выйти через такие лейблы как Priority/EMI Records.

Альбом дебютировал под номером восемь в американском чарте Billboard 200, и был продан тиражом в 50 000 копий в первую неделю продаж в США. Также, альбом попал под номером два на Billboard и под номером четыре на Top R&B/Hip-Hop Albums. На второй неделе, альбом попал под номером тридцать пять в Billboard 200.

Список композиций 

* (co.) Coпродюсер
* (add.) Дополнительно производство

* (со.) Сопродюсер
* (add.) Дополнительное производство

Взятые семплы
 «Toyz N Da Hood» — «(Not Just) Knee Deep», автор George Clinton и Philippé Wynne.
 «The Way Life Used to Be» — «Why You Treat Me So Bad» автор Jay King, Thomas McElroy и Denzil Foster и предоставленный Club Nouveau; «Bad Boy (Having a Party)» автор Sam Cooke, Luther Vandross и Marcus Miller; «Reflections» автор Lamont Dozier, Brian Holland и Eddie Holland, в исполнении The Supremes; «The Way Life Used to Be» (в исполнении Luther Vandross)
 «Wonder What It Do» — «Oh Honey», автор Ken Gold и Michael Lawrence Denne; «Lowdown» автор David Paich и William Scaggs, сделанный Boz Scaggs; и «Heart Beat» автор Kenton Nix.
 «Peer Pressure» — «Street Life», автор Will Jennings и Leslie Sample.
 «Boom» — «Situation», автор Geneviève Alison Jane Moyet и Vincent John Martin, и сделанный Yazoo.
 «We Rest N Cali» — «Heartbreaker», автор Larry Troutman и Roger Troutman, в исполнении Zapp.
 «This Weed Iz Mine» — «This Beat Is Mine» автор Andre Booth, в исполнении Vicky D.
 «Sumthing Like this Night» — «Doncamatic», автор Gorillaz и Daley.
 «Eyez Closed» — «Money (Dollar Bill Y'all)», автор James Bromley Spicer и Russell Simmons, в исполнении Jimmy Spicer.
 «Raised In da Hood» — "Pistol Grip Bump" автор Eric & Nick Vidal, Dino D. Hawkins и Roger Troutman, в исполнении Volume 10.
 «Cold Game» — «Gilly Hines (In Memory of Natalie Cerame)» автор Claude B. Cave, Carlos D. Wilson, Louis W. Wilson, Ricardo A. Wilson, в исполнении Mandrill.

Чарты

Недельные чарты

На конец года чарты

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта
Альбомы Doggystyle Records
Альбомы Priority Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы, спродюсированные DJ Khalil